Ингра́н ():

 Ингран, Анри (Henri Ingrand; 1908—2003) — французский участник Сопротивления.
 Ингран, Франсуа Пьер (François Pierre Ingrand; 1756—1831) — французский адвокат, член Конвента.
 Макс-Ингран, Морис (Maurice Max-Ingrand; 1908—1969) — французский мастер-стекольщик и декоратор, кавалер ордена Почётного легиона.